Der German Grand Prix 2022/2 (GGP) ist das zweite Turnier im Jahr 2022, in der Billarddisziplin Karambolage-Dreiband und wird vom 5.–7. August 2022 in Herten ausgetragen.

Gemeldete Teilnehmer (nach Rangliste 2022) 
(Quelle: )
 Tay-Dien Truong (BC Regensburg)
 Wolfgang Zenkner (BC Landau)
 Thomas Kerl (CV Kassel)
 Marcel Back (ATSV Erlangen)
 Edmund Mevissen (BF Bremen)
 Frank Spruzina (VfV Hildesheim)
 Hamed Mohssen (CV Kassel)

Gemeldete Teilnehmer (alphabetisch) 
 Edgar Bettzieche (BCC Witten)
 Tobias Bouerdick (MBC Duisburg)
 Lucas Egert (BSC Pfaffenhofen)
 Dieter Ernst (BC GT Buer)
 Murat Gökmen (BCC Witten)
 Berkutay Göncüoglu (BCC Witten)
 Hakan Gülter (ABC Merklinde)
 Martin Horn (BC International Berlin)
 Amir Ibraimov (MBC Duisburg)
 Bajram Ibraimov (MBC Duisburg)
 Jakob Ide (BC Grün-Weiß Wanne)
 Thorsten Ide (BC Grün-Weiß Wanne)
 Dustin Jäschke (BC Elfenbein Höntrop)
 Mario Kania (Billard Center Weywiesen)
 Holger Kroke (BC GT Buer)
 Andreas Schenkel (ATSV Erlangen)
 Christof Benedikt Stein (BA Berlin)
 Reinhard Voß (BC GT Buer)
 Markus Wirgs (BC GW Hassel)
 Martin Witt (BA Berlin)

Spielsystem 
Es werden pro Jahr drei Grand Prix gespielt. Dabei werden am Ende je nach Platzierung Punkte vergeben. Die drei Punktbesten nach drei Turnieren qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft 2022. Gespielt wird das Turnier im Doppel-Knock-out-System bis die acht Besten ermittelt sind. Danach geht es im Knock-out-System weiter bis zur Entscheidung. Ist das Teilnehmerfeld nicht voll besetzt (32 oder 24) gibt es für die Ranglistenbesten Freilose. Ab dem zweiten Turnier sind die Punktebesten des ersten Turniers gesetzt und die restlichen Spieler werden dazugelost.
Nachdem in der Doppel-KO-Runde acht ungeschlagene Spieler feststehen werden die acht qualifizierten Spieler aus der Verliererrunde zu den Siegern für die KO-Runde gelost.
Im Doppel-KO wird bis 30 Punkte und in der KO-Runde bis 40 Punkte ohne Aufnahmenbegrenzung gespielt. Alle Partien werden ohne Nachstoß gespielt.

Doppel-KO Runde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

KO-Runde 

 Legende ErgebnisseMP = PunktePkt = PunkteAfn = AufnahmenED = EinzeldurchschnittHS = Höchste Serie
 DistanzPunkte: 40Aufnahmenbegrenzung: neinNachstoß: nein

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2022
Karambolageveranstaltung 2022
Billardturnier in Herten